łac. prospectus – widok, widoczność

 prospekt reklamowy – wydawnictwo reklamowe zachęcające do zakupu usługi, towaru lub – najczęściej – odwiedzenia jakiejś miejscowości, hotelu lub atrakcji turystycznej. Coraz częściej samochodowe prospekty reklamowe traktowane są także jako wartość kolekcjonerska, szczególnie samochodów egzotycznych tj. Ferrari, Bugatti itp. 
 prospekt emisyjny – dokument opisujący szczegółowo stan prawny i ekonomiczny, majątek, przychody, koszty itp. spółki, zamierzającej wypuścić na rynek swoje akcje
 prospekt komunikacyjny – rzadko używane w Polsce określenie szerokiej arterii, częściej stosowane do określania takich miejsc w miastach Rosji, Białorusi i Ukrainy
 prospekt organowy – część organów; widoczne, najczęściej zdobione, największe piszczałki instrumentu.
 prospekt (teatr) – element dekoracji umieszczony w głębi sceny, wyznaczający perspektywę obrazu scenicznego.
 prospekt (malarstwo) – weduta
 prospekt (sztuka) – perspektywa ogrodowa, widok oglądany z pewnego punktu ogrodu wzdłuż osi widokowej.
 prospekt (pięściarstwo) – określenie względnie młodego pięściarza, którego talent i umiejętności wskazują na jego wielką karierę w boksie w niedalekiej przyszłości.